Aimson ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Aimson (1943–2008), englischer Fußballspieler
 Will Aimson (* 1994), englischer Fußballspieler